Radiozenders
NPO Radio 1, een publieke nieuwszender in Nederland
Radio 1 (Canada), een commerciële nieuws- en praatzender in Canada
Radio 1 (Frans-Polynesië), een radiozender in Frans-Polynesië
Radio 1 (Ierland), een commerciële nieuws- en praatzender in Ierland
Radio 1 (Nieuw-Zeeland), een studentenradiostation in Nieuw-Zeeland
Radio 1 (Noorwegen), een commerciële popzender in Noorwegen
Radio 1 (Tsjechië), een alternatieve popzender in Tsjechië
Radio 1 (Vlaanderen), een publieke nieuwszender in Vlaanderen
BBC Radio 1, een publieke popzender in het Verenigd Koninkrijk

Overige
Radio One (bedrijf), een bedrijf in de Verenigde Staten dat een aantal radiozenders bezit
Radio One (lied), een lied door de Jimi Hendrix Experience